Санта Роса де Лима, Санта Роса има више значења:

 Санта Роса де Лима, Санта Роса (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Роса де Лима, Санта Роса (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику